Фердинанд Йоханнесович Вейке (; ) — эстонский советский режиссёр и актёр-кукловод. Народный артист Эстонской ССР. Лауреат Премии заслуженный деятель культуры Таллина.

Биография 
Учился в начальной школе в Виру-Яагупи (1932—1938), в школе Йыхви (1938—1941), в гимназии в Раквере (1940—1941), Таллинской театральной школе (1942—1946), Ленинградском театральном институте им. А. Н. Островского (1950—1951).

С 1940 по 1947 годах работал в Государственном молодежном театре, в 1948—1952 годах — актёр Таллинского государственного драматического театра и одновременно танцевал в театре «Эстония».

Создатель (1952) и художественный руководитель (1952—1980) Эстонского государственного кукольного и молодежного театра (NUKU).

Память 

На улице Лай в Таллине установлена мемориальная доска Ф. Вейке (скульптор Тауно Кангро).

Похоронен на Кладбище Пярнамяэ.

Примечания

Ссылки 
Скончался основатель современного кукольного театра Эстонии Фердинанд Вейке

Ушел из жизни режиссер и актер-кукольник Фердинанд Вейке

Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР
Похороненные на кладбище Пярнамяэ